Der Kanton Guillon war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Avallon im Département Yonne und in der Region Burgund; sein Hauptort war Guillon, Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2001 bis 2015, wiedergewählt 2008, Jean-Marie Jost (DVD).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 17 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Guillon
Aufgelöst 2015